Antwone Fisher – film
Antwone Fisher – sceneggiatore statunitense